Д’Аморе () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Д’Аморе, Карло (род. 1964) — итальянский шахматист.
 Д’Аморе, Крешенцо (род. 1979) — итальянский шоссейный велогонщик.
 Д’Аморе, Эва (род. 1981) — итальянская гимнастка.